Orłow (diament) – jeden z największych diamentów świata,
 Miejscowości o nazwie Orłow:
 Orłow (obwód kirowski) – miasto w Rosji w obwodzie kirowskim,
 Osoby o nazwisku Orłow:
 Aleksandr Orłow – szef radzieckiego wywiadu wojskowego
 Aleksandr Orłow – rosyjski i radziecki astronom
 Aleksiej Orłow – carski dowódca i rosyjski mąż stanu
 Michaił Orłow – dowódca wojsk radzieckich II wojny światowej
 Roman Orłow – polski malarz i kompozytor
 Władimir Grigoriewicz Orłow – rosyjski funkcjonariusz kontrwywiadu, emigrant